Harrison se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin James Oliver Harrison
 Bruce A. Harrison
 Francis C. Harrison
 Julian R. Harrison
 Keith Harrison
 Roy A. Harrison
 Terry Harrison